Гимн Индии — Джанаганамана ( Jôno Gôno Mono, «Душа народа»). Написанный изначально на сильно санскритизированном бенгальском языке, он является первой из пяти строк стихотворения, написанного нобелевским лауреатом Рабиндранатом Тагором. Джанаганамана впервые была исполнена в 1911, а в 1950 она была официально принята в качестве государственного гимна Индии. Музыка гимна также была написана Рабиндранатом Тагором. Официальное исполнение гимна Индии занимает 52 секунды. Иногда гимн исполняется в сокращённом варианте, состоящем только из первой и последней строчек; исполнение этого сокращённого варианта занимает около 20 секунд.
Наряду с «Джанаганаманой» используется также стихотворение «Ванде Матарам» (, «Поклоняюсь тебе, Мать!»), написанное бенгальским писателем Банкимчандрой Чоттопаддхаем в 1881 году и положенное на музыку сначала Джадунатхом Бхаттачарьей, а потом Рабиндранатом Тагором, имеющее статус «национальной песни». За границей Индию представляет «Джанаганамана», а в самой Индии «Джанаганамана» и «Ванде Матарам» считаются равноправными.

Текст

Официальные тексты

В других индийских системах письма

В других алфавитах

Фонетические транскрипции (МФА)

Перевод
Слава тебе — властителю дум всех народов,
Вершителю судьбы Индии,
Вдохновляющему сердца Пенджаба, Синда,
Гуджарата и Махараштры,
Страны дравидов, Ориссы и Бенгалии,
Твое имя эхом гремит в горах Виндхья и в Гималаях,
Сливается оно с музыкой Ямуны и Ганга,
Подхватывают его волны Индийского океана,
Прося твоего благословения и славя тебя,
Слава тебе, направляющему к счастью все народы,
Вершителю судьбы Индии!
Слава, слава, слава!||Я кланяюсь Тебе, о Мать,
Полноводная, плодородная,
Овеваемая прохладными южными ветрами,
Темная от обилия хлебов,
О Мать! ।।1।।
Ее ночи наполняют сердце радостью в сиянии лунного света,
Ее земли прекрасны в убранстве из цветущих деревьев,
Ее смех прекрасен, и прекрасна речь,
О Мать, дающая благо, дающая блаженство.।।2।। >

История 
Уместность Джанаганаманы в качестве государственного гимна независимой Индии неоднозначна. Текст гимна, созданный в декабре 1911 г., был приурочен к коронации Георга V, и являет собой оду, восхваляющую «вершителя судьбы Индии». Впервые эта ода исполнялась на съезде Индийского национального конгресса в Калькутте (27 декабря 1911 г.), бывшего тогда лояльным Британской империи. Повестка второго дня съезда, включавшего в себя исполнение этой оды, была посвящена приветствию Георга V, посещавшего в это время Индию. Индийская пресса отзывалась об этом событии так:<blockquote>
«Бенгальский поэт Бабу Рабиндранат Тагор исполнил песню, сочинённую им специально к приезду Императора.» (Statesman, 28 декабря 1911 г.)
«Работа съезда началась с исполнения Бабу Рабиндранатом Тагором песни, сочинённой им специально в честь Императора.» (Englishman, 28 декабря 1911 г.)
«Когда в среду, 27 декабря 1911 г. началась работа Индийского национального конгресса, была исполнена на бенгальском языке песня, приветствующая Императора. Также единодушно была принята резолюция, приветствующая Императора и Императрицу.» (Indian, 29 декабря 1911 г.)</blockquote>

Не удивительно, что распространилось мнение о том, что текст гимна был написан в честь посещавшего Индию монарха. Есть и другое мнение — в соответствии с ним, газеты, из которых выше были приведены цитаты, заблуждались; на самом же деле в честь монарха исполнялась другая ода, написанная Рамбхуджем Чаудари на хинди. Эти две оды были даже написаны на разных языках; но Тагор уже был тогда в Индии весьма популярен, и поэтому газеты ошибочно приписали ему исполнение оды по поводу визита монарха.

Были и другие мнения относительно повода написания текста этого гимна. Когда поэт Уильям Йейтс был в Индии, его посещал один человек — бывший, по словам Йейтса, «индийским поклонником» Тагора. В письме своей подруге Йейтс передавал со слов этого безымянного поклонника «строго неофициальную» версию написания текста Джанаганаманы''. Вот эта версия, изложенная в 1968 г. в газете Indian Express: "Он [Тагор] встал очень рано утром и написал очень красивые стихи…. Когда он спустился, он сказал одному из нас: «Вот ода, которую я написал. Я посвятил её Богу, но отдайте её людям Конгресса: она им понравится.»

Итак, по этой версии Тагор посвятил свои стихи Богу. Сам Тагор писал в письме Пулину Бехари Сену: «Кое-какой высокопоставленный чиновник Его Величества, бывший также моим другом, попросил меня написать песню в честь приезда Императора. Эта просьба меня просто изумила. Она вызвала в моей душе большую неразбериху. В ответ на это душевное смятение я объявил, что победа в Джанаганаманы — это победа Бхагья-Видаты [Бога Судьбы] Индии, который на протяжении веков твёрдо удерживал поводья Индийской колесницы — и на подъёмах, и на спусках; и на прямом пути, и на поворотах. Этот Властелин Судьбы, этот Читающий Умы всей Индии, этот Неустанный Вождь не мог быть ни Георгом V, ни Георгом VI, ни каким другим Георгом. Даже мой высокопоставленный друг смог понять это про мою оду: в конце концов, даже если его преклонение перед короной и было излишним, ему нельзя было отказать в обычном здравом смысле.»

В 2005 г. возник вопрос об исключении из текста гимна слова «Синд» и замене его на «Кашмир». Дело в том, что с 1947 г., когда Британская Индия была разделена на Индию и Пакистан, провинция Синд стала частью Пакистана. Противники этого предложения заявляют, что слово «Синд» в тексте гимна относится к реке Инд и культуре Синдхов, являющейся неотделимой частью общей индийской культуры. Верховный Суд Индии отказался вносить изменения в государственный гимн, и слово «Синд» было оставлено.

Примечания

Ссылки 

 Гимн Индии в формате MIDI.
 Запись гимна Индии в формате MP3 с сайта Индийского посольства в Лиссабоне (Португалия).
 Видеозапись исполнения Джанаганаманы различными вокалистами и инструменталистами

Государственные символы Индии
Индия
Песни 1911 года